Coefficient UEFA peut faire référence à :

 Coefficient UEFA (masculin) ;

 Coefficient UEFA (féminin).